Die Nature Valley Open 2019 waren ein Tennisturnier der Damen in Nottingham. Das Rasenplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2019 und fand vom 10. bis 16. Juni 2019 statt.

Titelverteidigerinnen waren Ashleigh Barty im Einzel und die Paarung Alicja Rosolska/Abigail Spears im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Nature Valley Open 2019 fand vom 8. bis 9. Juni 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2019
Tennisturnier in Nottingham